Сёстры — женщины, имеющие одного или обоих общих родителей. См. Сестра.

Фильмы 
 Сёстры (фильм, 1938) — фильм Анатоля Литвака. В ролях Эррол Флинн, Бетт Дейвис и Джейн Брайан.
 Сёстры (фильм, 1956) (другое название — Две жизни) — производство СССР. В главной роли Лидия Смирнова (Нонна Павловна).
 Сёстры (фильм, 1957) — производство СССР. Первый фильм трилогии Хождение по мукам, режиссёр Григорий Рошаль.
 Сёстры (фильм, 1973) — производство США, оригинальное название Sisters.
 Сёстры (телесериал, 1991) — производство США, 1991—1996.
 Сёстры (фильм, 2001) — производство России.
 Сёстры (телесериал, 2004) — производство России.
 Сёстры (фильм, 2005) — производство США, оригинальное название The Sisters.
 Сёстры (фильм, 2015) — производство США, оригинальное название Sisters.
 Сёстры (телесериал, 2021) — производство России.

Населённые пункты 
 Сёстры — посёлок в Большечерниговском районе Самарской области.
 Сёстры — село в Ивантеевском районе Саратовской области.

Реки 
 Сестры — река в Саратовской области, приток Большого Иргиза.

См. также